Hauptstraße 21 steht für:

 Hauptstraße 21, 42, 44, 46, 48, 50, 52, Südharz
 Hauptstraße 21 (Merkendorf)

Siehe auch:

 Hauptstrasse 21